assembler (software), computerprogramma om tekst in assembleertaal om te zetten naar machinecode
 assembleertaal, een programmeertaal die zeer dicht bij machinecode ligt
 Assembler, een fictief ras uit de Star Wars-saga
 assembler (nanobots), moleculair apparaat